Ле-Крозе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Ле-Крозе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура